

Miejscowości w Polsce 
 Dryszczów – wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Żmudź.

Miejscowości na Ukrainie 
 Dryszczów, obecnie Nadriczne – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim.
 Dryszczów, obecnie Pidlisne – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim.